Lapplands landskapsvapen kan syfta på:
Lapplands landskapsvapen (Finland)
Lapplands landskapsvapen (Sverige)